Реєстр Війська Запорозького 1581
Реєстр Війська Запорозького 1649
Компут